Le tournoi de tennis de Marseille 2008 s'est déroulé du 11 au 17 février.

Faits marquants 
 Andy Murray remporte le tournoi en simple en battant Mario Ančić en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Martin Damm et Pavel Vízner s'imposent face à Yves Allegro et Jeff Coetzee.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2008
ATP 2008
Tennis en France en 2008
Tennis en février 2008